Пролог процедуры, пролог функции — часть машинного кода в начале процедуры (функции), который подготавливает стек и машинные регистры — сохраняет контекст выполнения — для их дальнейшего использования в теле процедуры (функции).

Соответственно, эпилог процедуры (функции) — часть машинного кода в конце процедуры (функции), восстанавливающая стек и машинные регистры до состояния, предшествовавшего вызову этой процедуры (функции).

Пролог и эпилог не являются частью языка программирования, а используются компиляторами (ассемблерами) как соглашение и, обычно, имеют единую форму для всех процедур данной реализации компилятора.

Пролог и эпилог функции также иногда содержат инструкции защиты от переполнения буфера.

Пролог 
Пролог функции обычно выполняют следующие действия, если архитектура предполагает наличие указателя стека и указателя 
Концепции языков программирования